Guy Michel peut désigner :
 Guy Michel (1975-), auteur français de bandes dessinées ;
 Guy Michel (1934-1992), comédien français.